Grand Prix Velké Británie 1981 (oficiálně XXXIV Marlboro British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 18. července 1981. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Velké Británie